Mszana Dolna – miasto w województwie małopolskim, w powiecie limanowskim
 Mszana Dolna – gmina wiejska w województwie małopolskim, w powiecie limanowskim
 Mszana Dolna I – dawna gmina wiejska w województwie krakowskim
 Mszana Dolna II – dawna gmina wiejska w województwie krakowskim
 Mszana Dolna – dawna gromada w powiecie limanowskim w województwie krakowskim
 Mszana Dolna – stacja kolejowa w Mszanie Dolnej, w województwie małopolskim

Zobacz też 
 Dekanat Mszana Dolna, Mszana Dolna Marki, Mszana Górna, Cmentarz wojenny nr 363 - Mszana Dolna, Mszana Górna